Eryngium woronowi är en flockblommig växtart som beskrevs av Eugen Iwanowitsch Bordzilowski. Eryngium woronowi ingår i släktet martornar, och familjen flockblommiga växter. Inga underarter finns listade i Catalogue of Life.

Källor 

Martornar
woronowi